François Girardon – scultore francese
 Mario Girardon – giornalista, scrittore, editore e collezionista d'arte italiano
 Michèle Girardon – attrice francese